

Località 
Telfer, località dell'Australia Occidentale

Persone 
Jim Telfer, rugbista e allenatore scozzese
Michelle Telfer, ginnasta australiano
Paul Telfer, attore britannico
Paul Telfer, calciatore scozzese
Robbie Q. Telfer, poeta statunitense
Robert Sutherland Telfer, attore statunitense

Altro 
Telfer, monorotaia esistente a Genova dal 1914 al 1918